Karawankentunnel kan verwijzen naar twee tunnels tussen Oostenrijk en Slovenië:
 Karawankentunnel (autoweg)
 Karawankentunnel (spoorwegen)